MRC est un sigle, qui en français signifie :
 Maladies réputées contagieuses,  un ensemble de maladies à déclaration obligatoire
 Maladie rénale chronique
 Marine royale canadienne
 Modulateur et régulateur de courant
 Monnaie royale canadienne
 Montpellier rugby club (désormais Montpellier Hérault rugby)
 Montpellier rugby club (section féminine)
 Mouvement républicain et citoyen, un parti politique français
 Mouvement pour la renaissance du Cameroun, un parti politique camerounais
 Moyen rayon de carre, un type de fond de réservoir
 Municipalité régionale de comté, une entité administrative assurant la gestion régionale des collectivités locales au Québec
 MRC, rappeur français de son vrai nom Muhammed Raşit Çil

Ou en anglais :
 Mah-jong Competition Rules, des règles standardisées du jeu de Mah-jong
 Mixed Raster Content, un type de compression de données
 Multi-Racing Championship, un jeu vidéo sur Nintendo 64
 Monthly Recurring Charges, charges mensuelles pour un abonnement, internet ou téléphonie par exemple